Jan Peters (football, 1954)
 Jan Peters (philosophe)